Юглер (, Jügler) — немецкая фамилия.

Известные носители 
 Юглер, Иоганн Генрих (1758—1812) — немецкий врач, этнограф и исследователь полабского языка.
 Юглер, Лоренц (1692—1764) — немецкий натуралист, путешественник.